Domaradz ist der Name von Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Domaradz (Powiat Brozowski)
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Domaradz (Pokój) (Dammratsch, 1936–45 Dammfelde, Kreis Oppeln/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Domaradz (Damnica) (Dumröse, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Domaradz (Biały Bór)